Martin Løwstrøm Nyenget (ur. 1 kwietnia 1992) – norweski biegacz narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Martin Løwstrøm Nyenget pojawił się 7 marca 2009 roku w Harstad, gdzie w zawodach FIS Race zajął 131. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym. W 2012 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Erzurum, gdzie wspólnie z kolegami z reprezentacji wywalczył brązowy medal w sztafecie. W startach indywidualnych zajmował siódme miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym, dziewiąte w biegu łączonym na 20 km oraz 26. miejsce w sprincie techniką dowolną. Dwa lata później wystąpił na mistrzostwach świata młodzieżowców w Val di Fiemme, zajmując między innymi szóste miejsce w biegu łączonym, oraz na dystansie 15 km klasykiem. Wziął również udział mistrzostwach świata młodzieżowców w Ałmaty w 2015 roku, gdzie był piąty w sprincie techniką klasyczną, a rywalizacji na dystansie 15 km stylem dowolnym nie ukończył.

W Pucharze Świata zadebiutował 8 marca 2014 roku w Oslo, gdzie zajął 41. miejsce na dystansie 50 km techniką klasyczną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył równo rok później w Lahti, zajmując czwarte miejsce w biegu na 15 km klasykiem. Walkę o podium przegrał tam z Samim Jauhojärvim z Finlandii o 1,9 sekundy. Były to jego jedyne punkty wywalczone w sezonie 2014/2015, który ukończył na 91. miejscu w klasyfikacji generalnej. W piątym biegu sezonu 2015/2016, 6 grudnia w Lillehammer, wspólnie z Mathiasem Rundgreenem, Simenem Andreasem Sveenem i Finnem Hågenem Kroghiem wywalczył drugie miejsce w sztafecie. Na podium indywidualnych zawodów tego cyklu pierwszy raz stanął 16 lutego 2020 roku w Östersund, kończąc rywalizację w biegu na 15 km klasykiem na trzeciej pozycji. Wyprzedzili go jedynie jego rodak Pål Golberg i Rosjanin Aleksandr Bolszunow.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1992